Vergt est une commune du département de la Dordogne ;
 Vergt est une ancienne commune du département de la Dordogne aujourd'hui intégrée à Vergt-de-Biron.

Voir aussi 
 Église-Neuve-de-Vergt, commune du département de la Dordogne ;
 Saint-Amand-de-Vergt, commune du département de la Dordogne ;
 Vergt-de-Biron, commune du département de la Dordogne ;
 Veyrines-de-Vergt, commune du département de la Dordogne.